Mähringen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Mähringen (Kusterdingen), Ortsteil von Kusterdingen im Landkreis Tübingen
 Mähringen (Ulm), Stadtteil von Ulm
 die alte deutsche Bezeichnung für den italienischen Ort Marengo (Alessandria)

außerdem:
 Mähringen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in Ulm

Siehe auch:
 Mehringen
 Mähring (Begriffsklärung)